Rode hace referencia a:

 Rode (India)
 Rode (Somerset), Inglaterra
 Ciudadela de Rosas, España